Ulaka (Bloke), een plaats in de Sloveense gemeente Bloke
 Ulaka (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče